Contea di DeKalb o DeKalb County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di DeKalb – Alabama
Contea di DeKalb (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
Contea di DeKalb – Illinois
Contea di DeKalb – Indiana
Contea di DeKalb – Missouri
Contea di DeKalb – Tennessee